Il bamiyeh (persiano: باميه) è un dessert originario dell'Iran, simile ad una ciambella. È preparato con yogurt e impasto a base di amido, per poi essere fritto ed immerso nello sciroppo. Viene gustato soprattutto nell'Ifṭār, durante il Ramadan.

Note

Voci correlate 
Tulumba
Gulab jamun
Jalebi

Altri progetti 

Dolci a base di yogurt